Partito Umanista, partito politico dell'Argentina
 Partito Umanista, partito politico del Brasile
 Partito Umanista, partito politico del Bolivia
 Partito Umanista, partito politico del Cile
 Partito Umanista, partito politico della Costa Rica
 Partito Umanista, partito politico della Danimarca
 Movimento Umanista, movimento politico dell'Ecuador
 Partito Umanista, partito politico della Francia
 Partito Umanista, partito politico dell'Ungheria
 Partito Umanista, partito politico dell'India
Partito Umanista, partito politico dell'Islanda 
 Partito Umanista, partito politico dell'Italia
 Partito Umanista, partito politico del Paraguay
 Partito Umanista, partito politico del Peru
 Partito Umanista, partito politico del Portogallo
 Partito Umanista, partito politico della Spagna
 Partito Umanista, partito politico della Svizzera
 Partito Umanista, partito politico dell'Uruguay
 Internazionale Umanista, organizzazione internazionale fondata dai partiti aderenti al Movimento Umanista